Petryfikacja (łac. petros - skała, facio – robić, czynić)

 W geologii jest to proces polegający na lityfikacji (np. zlityfikowanie piasku w piaskowiec).
 W przenośni określenie to stosuje się mówiąc o utrwalaniu czegoś w określonej formie np. petryfikacja zasad, prawa, struktury społecznej.
 W języku literatury, filmów i gier fantasy termin ten rozumie się jako „zesztywnienie”, „skostnienie” człowieka lub innej istoty, bądź ich przemianę w kamień.

Procesy geologiczne